Elisenau ist ein deutscher Ortsname:
 Elisenau (Ahrensfelde), Wohnplatz in der Gemeinde Ahrensfelde, Landkreis Barnim, Brandenburg, Deutschland
 Elisenau (Jerichow), Ortsteil der Stadt Jerichow, Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Elisenau, Ortsteil der Stadt Schneidemühl, Pommern: Jadwiżyn (Piła), Powiat Pilski, Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Elisenau, Kreis Thorn, Westpreußen: Liznowo, Dorf im Powiat Toruński, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, Polen
 Elisenau, Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Elisenau, Kreis Wehlau, Ostpreußen: untergegangener Ort im Rajon Gwardeisk, Oblast Kaliningrad, Russland